

Persone
 Ben Woolf (1980-2015) – attore statunitense
 George Woolf (1910-1946), detto "The Iceman" – fantino canadese
 Leonard Woolf (1880-1969) – scrittore, editore, giornalista e teorico politico britannico
 Stuart Woolf (1936-2021) – storico inglese naturalizzato italiano
 Virginia Woolf (1882-1941) – scrittrice, saggista e attivista inglese
 Walter Woolf King (1899-1984) – attore e cantante statunitense

Altro
 Cratere Woolf – cratere sulla superficie di Venere
 Woolf Works – balletto in tre atti basato sugli scritti di Virginia Woolf e musicato da Max Richter